Franciaország
Bonneuil, település Franciaországban, Charente megyében
Bonneuil, település Franciaországban, Indre megyében
Bonneuil-sur-Marne, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében
Bonneuil-en-France, egy község Franciaországban, Val-d’Oise mewgyében
Bonneuil-Matours, település Franciaországban, Vienne megyében
Bonneuil-les-Eaux, település Franciaországban, Oise megyében
Bonneuil-en-Valois, település Franciaországban, Oise megyében